De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1974 werd in het weekend van 12 en 13 januari 1974 gehouden in het Sportcentrum IJsstadion Drenthe in Assen. Kampioenen werden Atje Keulen-Deelstra en Harm Kuipers.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1974
Langebaanschaatsen in 1974
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe